Лант:

 Лант — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Лант, Альфред (1892—1977) — американский драматический актёр, режиссёр.
 Лант, Конрад (род. 1962) — британский музыкант, вокалист и басист.
 Лант — сын Яфета, упомянутый арабскими авторами.

Примечания